Банско:

 Банско — город в юго-западной Болгарии, в Благоевградской области.
 Банско — община в Болгарии. Входит в состав Благоевградской области.